Ива́н Игна́тьевич Камы́нин (род. 23 июля 1928, с. Трещевка, Центрально-Чернозёмная область — 31 августа 2010) — специалист по социальной философии, доктор философских наук, профессор.

Биография 
Родился в селе Трещевка (ныне — Рамонского района Воронежской области). В 1948 году окончил Сальский сельскохозяйственный техникум, в 1953 году окончил Ростовский государственный педагогический институт, в 1961 году — аспирантуру при Московском государственном университете.

С 1954 года работал в Ростовском государственном педагогическом институте в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора. С 1964 по 1994 год заведующий кафедрой социально-политических дисциплин. Работу в педагогическом институте совмещал с работой в ИПК при Ростовском университете.

В 1973—1974 преподавал философию в Карловом университете (Прага, Чехословакия). В дальнейшем — профессор кафедры социологии Ростовского педагогического университета.

Докторская диссертация 
В 1972 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Методологические проблемы соотношения сознательного и стихийного при социализме».

Основные идеи, которые выдвигал и обосновывал Камынин: необходимость целенаправленного регулирования и управления социальными процессами, координирования и согласования действий людей, преодоления негативных последствий неконтролируемых явлений и процессов в различных сферах общественной жизни и в целом общества. Выявлялись типы и механизмы социальной регуляции, формы, способы и средства детерминации поступков и поведения членов общества, соотношение в них добровольного и принудительного, необходимого и случайного, внешнего и внутреннего, преднамеренного и неожиданного, нормативного и неопределенного, стандартного и инновационного. Сознательное и стихийное определялись как формы действия объективных законов функционирования и развития общества, уточнялись их гносеологические и социально-экономические предпосылки, объективные и субъективные основания, рамки, возможности и границы целенаправленного управления социально-экономическими процессами. Значительное место в исследованиях Камынина занимали проблемы личности и общества, социальные потребности как побудительные силы творческой активности человека, критерии их рациональности, соотношение в них разумного и неразумного. Обосновывалась противоречивость действия закона возвышения потребностей, объективные и субъективные причины потребительства, социально-экономические и экологические следствия функционирования общества потребления.

Семья 
 отец — Игнат Митрофанович Камынин
 мать — Прасковья Филипповна
 жена — Лидия Семёновна Камынина (дата свадьбы — 19 января 1954 года)
 дочери: Татьяна (род. 1955) и Лариса (род. 1962)
 внук — Степан (род. 1997)

Награды и премии 
 Медали ВДНХ (1969)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1970)
 Медаль «Ветеран труда» (1985)
 Орден «Знак Почета» (1986)
 Значок Высшей школы «За отличные успехи в работе»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1995)
 Звание «Почетный профессор РГПУ» (1999)

Научные труды 
 
 
 
 

Его работы переведены на немецкий, английский, французский, португальский языки.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Ростовского государственного педагогического университета
Преподаватели Ростовского государственного университета
Преподаватели Педагогического института ЮФУ